

Sigle 
 BRB (Be Right Back) – "torno subito", nel gergo di Internet
 BRB (Bathroom Break) – "vado in bagno", nel gergo di Internet
 BRB (Ferrovia Brienz-Rothorn) – ferrovia svizzera
 BRB (British Railways Board) – organo di governo delle ferrovie britanniche
 BRB (Brigade de répression du banditisme) – corpo d'élite francese
 BRB (Bevelled-rim bowls) – antiche scodelle, tipiche del periodo di Uruk

Codici 
 BRB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Barreirinhas (Brasile)
 brb – codice ISO 639-3 della lingua lave
 BRB – codice ISO 3166-1 alpha-3 delle Barbados
 BRB – vecchio codice valutario ISO 4217 del Cruzeiro brasiliano, ex valuta del Brasile

Altro 
 BRB – targa automobilistica di Brandeburgo sull'Havel (Germania)

Altri progetti